Jan Blok (acteur), Nederlands acteur
Jan Blok (motorcoureur), Nederlands motorcoureur
Jan Blok (gitarist), Nederlands gitarist
Jan Blok (verzetspersoon), medewerker verzetsblad